L'excentricité et l'excentricité linéaire, généralement notées  et  respectivement, sont deux paramètres caractéristiques d'une courbe conique.
 L'excentricité orbitale des planètes est l'un des principaux paramètres de la configuration astronomique générale. La définition de  est adaptée aux repères disponibles en astronomie.
 En psychologie, l' est une manière de penser, d'agir ou de parler qui s'éloigne de celle du commun des hommes, de la « norme » sociale. Il s'agit d'un concept qualitatif.